Сан Хуан де Улуа има више значења:

 Сан Хуан де Улуа (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Хуан де Улуа (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хуан де Улуа (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Хуан де Улуа (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику